Südtirol Online o Stol è un quotidiano online riguardante notizie mondiali, nazionali ma soprattutto locali, in particolare quelle relativa all'Alto Adige.

Storia 
Il sito, Südtirol Online è accessibile on-line dal 8 novembre 1997. Ad oggi il 3/4 delle visualizzazioni sono provenienti dall'Italia, circa 1/7 dall'Austria e circa il 2% sono dalla Germania. Südtirol Online è il portale di notizie più visitato nell'intera regione del Trentino-Alto Adige.

Stol è stata fondata da Athesia e dall'allora provider di servizi D.Net. L'editore è l'Athesia Druck SpA, che ha sede legale e fiscale a Bolzano. Nel 2000 la società Athesiadruck ha rilevato le quote appartenenti a D.Net ed è divenuta l'unico proprietario della pagina. Stol appartiene alle famiglia Ebner di Bolzano e alla diocesi di Bolzano-Bressanone.

La redazione di Stol ha sede a Bolzano e il responsabile legale è Toni Ebner. Il focus del sito è nell'informazione regionale tedesca che viene integrata dalle relazioni d'Italia e di notizie internazionali. Dal 2012 Stol è anche nel settore sportivo locale grazie al portale sportnews.bz.

Oltre ai contenuti editoriali, Stol organizza eventi per la fotografia e programmi comici autoprodotti anche nel campo dello spettacolo. Nella serie comica So sig holt i's con Dietmar Prantl del 2009, è stata registrata nel 2010 la serie Ban Luis con la partecipazione di Thomas Hochkofler, Lukas Lobis e Markus Frings, una satira nell'era del ex-governatore provinciale Luis Durnwalder, il cui episodio finale ha suscitato un grande scalpore quando egli stesso è apparso. Fu in seguito nel febbraio 2014 dal Wochenschau.

Servizi 
Stol può anche essere letto da un dispositivo mobile tramite la sua app.

Note

Collegamenti esterni 
 

Siti web di notizie
Testate giornalistiche on-line italiane